Toponímia:
 Orbe (Vaud), comú i ciutat de Suïssa del cantó de Vaud, al districte del Jura-Nord vaudois 
 Districte d'Orbe, districte del Cantó de Vaud, Suïssa
 Riu Orbe, curs d'aigua que discorre per França i Suïssa, afluent de l'Aar, a la conca del Rin
 Biografies:
 Alex Orbe Ferreiro, il·lustrador i autor de còmics biscaí 
 Andrés de Orbe y Larreátegui (Ermua, 1672- Madrid, 1740), bisbe de Barcelona, arquebisbe de València, president del Consell de Castella i inquisidor general
 José María de Orbe y Elío (Irun, 1776 - Bordeus, 1850), marquès de Valde-Espina, militar i polític espanyol
 Rafael Orbe Cano (Santander, 1937- Madrid, 1996), polític i alt funcionari espanyol